Angicos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Angicos (ort), Rio Grande do Norte, 
 Angicos (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar